Моготе де Сантијаго има више значења:

 Моготе де Сантијаго (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Моготе де Сантијаго, Антонија Еспарза (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику